Немања Крзнарић (Чачак, 29. маја 1984) бивши је српски фудбалски голман. Запослен је као тренер голмана Младости из Лучана.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 23. јануара 2019. године.

Трофеји и награде 

 Борац Чачак
 Друга лига СР Југославије: 2002/03.

 Металац Горњи Милановац
 Српска лига Запад: 2006/07.

 Млади радник
 Српска лига Запад: 2007/08.

 Напредак Крушевац
 Прва лига Србије: 2012/13.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1984.
Спортисти из Чачка
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Радничког Ниш
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије